Michael O'Shea (1906-1973), acteur américain.
 Michael (Mike) O'Shea (1970-), joueur et entraîneur de football canadien.
 Michael O'Shea, réalisateur américain

Voir aussi